Heete bedeutet:

allgemein
 eine teichähnliche Wasserfläche unmittelbar an der Binnenseite eines Deiches

als Name einzelner Gewässer
 (Atenser) Heete, ein zeitweiliger Mündungsarm der Weser an der Grenze zwischen Stadland und Butjadingen
 Heete (Maade), ein Zufluss der Maade in Wilhelmshaven
 Heete (Friedeburger Tief), ein Zufluss des Friedeburger Tiefs bei Zetel, im 19. Jahrhundert für den ehemaligen Oberlauf der Wilhelmshavener Heete gehalten
 Saphuser Heet/Heite, Heilken Heet/Heite, Heilwarder Heite und Walgen Heet/Heite: nach Karten des 17. Jahrhunderts Wasserarme zwischen den Oberahneschen Feldern